Gminy w Czechach:
 Kateřinice – gmina w powiecie Nowy Jiczyn
 Kateřinice – gmina w powiecie Vsetín